Toyota TF107 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Panasonic Toyota Racing, принимавший участие в сезоне Формулы-1  года.

История 

Шасси отличалось от своего предшественника Toyota TF106 укороченной базой, чего позволило добиться смещения двигателя на 10 см вперёд.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1